Historia Naturalis Brasiliae - primeiro livro médico que trata do Brasil de autoria de Guilherme Piso.
Museu de História Natural de Leiden - museu de história natural nacional dos Países Baixos.
Naturalis Historia - uma enciclopédia escrita por Plínio, o Velho.
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica - obra escrita por Isaac Newton.
Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis - tratado de botânica iniciado por A. P. de Candolle.

Desambiguação